

Onomastica
Ursicino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Ursicino – re alemanno
Ursicino – generale romano
Ursicino – cristiano martire a Ravenna
Ursicino – vescovo di Brescia
Ursicino – vescovo di Ravenna
Ursicino – vescovo di Torino
Ursicino del Giura – monaco irlandese
Ursino o Ursicino – antipapa

Pagine correlate 
 Sant'Ursicino